Tomáš Pék (né le  à Bratislava alors en Tchécoslovaquie) est un joueur de hockey sur glace professionnel slovaque. Il évolue au poste de gardien de but. Son grand frère, Lukáš, est également joueur de hockey sur glace.

Biographie 
Formé au HC Slovan Bratislava, il est choisi en dixième position au total du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 par le SKA Saint-Pétersbourg. Cependant, peu après son repêchage, la carrière de Pék n'arrive pas à décoller. Après quelques matches avec le HK Orange 20 et le HC Slovan Bratislava, il ne retrouve pas la division élite slovaque. Durant la campagne 2011-2012, il quitte la Slovaquie pour le Benelux puis la France où il participe aux championnats de deuxième et troisième division.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || HC Slovan Bratislava U18 || Slovaquie U18 || 4|| || || 5,32|| 79,3|| || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || HC Slovan Bratislava U18 || Slovaquie U18 || 44|| || || 3,25|| 90,3|| || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || HC Slovan Bratislava U20 || Slovaquie U20 || 5|| || || 4,44|| 87,0|| || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009 || HC Slovan Bratislava U18 || Slovaquie U18 || 7|| || || 2,34|| 91,9|| || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009 || HC Slovan Bratislava U20 || Slovaquie U20 || 38|| || || 3,04|| 91,7|| || || || || || || || ||
|-
| 2009-2010 || HC Slovan Bratislava U20 || Slovaquie U20 || 23|| || || 2,36|| 92,4|| || || 9|| || || 3,44|| 85,1|| ||
|-
| 2009-2010 || HK Orange 20 || Extraliga || 12|| || || 3,90|| 90,7|| || || || || || || || ||
|-
| 2010-2011 || HC Slovan Bratislava U20 || Slovaquie U20 || 10|| || || 1,79|| 95,8|| || || 4|| || || 4,08|| 92,2|| ||
|-
| 2010-2011 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 4|| || || 3,67|| 90,3|| || || || || || || || ||
|-
| 2010-2011 || HC Dukla Senica || 1. liga || 2|| || || 2,50|| 91,5|| || || || || || || || ||
|-
| 2010-2011 || HK Orange 20 || Extraliga || 15|| || || 5,38|| 86,7|| || || || || || || || ||
|-
| 2011-2012 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || || ||
|-
| 2011-2012 || HK Trnava || 1. liga || 1|| || || 3,01|| 92,1|| || || || || || || || ||
|-
| 2011-2012 || HYC Herentals || Pays-Bas || 15|| || || 4,14|| || || || || || || || || ||
|-
| 2011-2012 || HYC Herentals || Belgique || 
|-
| 2012-2013 || Hijs Hokij La Haye || Pays-Bas || 31|| || || 2,66|| || || || 6|| || || || || ||
|-
| 2013-2014 || Hijs Hokij La Haye || Pays-Bas || 34|| || || 2,92|| || || || 13|| || || 3,59|| || ||
|-
| 2014-2015 || Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93 || Division 1 || 22|| || || 3,54|| || || || 2|| || || 3,40|| || ||
|-
| 2015-2016 || Toulouse Blagnac Hockey Club || Division 1 || 26|| || || 5,93|| || || || || || || || || ||
|-
| 2016-2017 || Bouquetins de Val-Vanoise || Division 1 || 24|| || || 3,12|| || || || 6|| || || 3,72|| || ||
|-
| 2017-2018 || Hockey Courchevel Méribel Pralognan || Division 1 || 26|| || || 3,81|| || || || 2|| || || 5,50|| || ||
|-
| 2018-2019 || Hockey Courchevel Méribel Pralognan || Division 2 || 14|| 824|| 40|| 2,91|| || || || 9|| 556 || 23 || 2,48|| || ||
|-
| 2019-2020 || Hockey Courchevel Méribel Pralognan || Division 2 || 11|| || || 2,74|| || || || 5|| || || 2,61|| || ||

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1991
Naissance à Bratislava
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Toulouse Blagnac Hockey Club